

Patronymes 

 Amédée Jean Mollard (1879-1964), général français ;
 Auguste Mollard (1836-1916), orfèvre et peintre sur émail français ;
 Benoît Mollard (1800-?) avocat et homme politique savoyard du royaume de Sardaigne ;
 Claude Mollard (né en 1941), haut fonctionnaire français ; 
 Didier Mollard (né en 1969), sauteur à ski français ;
 Émile Mollard (1895-1991), général français ;
 Georges Mollard (1902-1986), skipper français ;
 Jean Mollard, ingénieur concepteur de la « soucoupe plongeante » avec Jacques-Yves Cousteau ;
 Maurice Mollard (1863-1947), ingénieur et homme politique français ;
 Philibert Mollard (1801-1873), militaire français.

Toponymes 

 Place Maurice-Mollard (Aix-les-Bains) ;
 Col du Mollard (Albiez-Montrond) ;
 Col du Mollard (Entremont-le-Vieux).

Voir aussi 
 mollard, un cépage originaire des Hautes-Alpes
 

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme